

Мельниченки — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Мельниченки — село, Яранський район, Кіровська область